Thannhausen, une commune de Bavière en Allemagne.
 Thannhausen, une commune du district de Weiz en Autriche.
Balthazar IV von Thannhausen, baron autrichien (1574-1627) .